Batalla de Tifernum (297 aC), enfrontament dins del context de la tercera guerra samnita, prop de l'actual província de Perugia, a la Itàlia central
 Tifernum Metaurense, ciutat romana de l'Úmbria
 Tifernum Tibierinum, ciutat italiana de Città di Castello, a la vall alta del Tiber, uns 30 km a l'est d'Arezzo 
 Tifernus Mons, muntanya d'Itàlia, part d'una serralada anomenada Monte Matese